Dayu ist mehrdeutig. Es bezeichnet:
 
 den Kreis Dayu (大余县) der bezirksfreien Stadt Ganzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Dayu (Ganzhou)
 die Großgemeinde Dayu (大峪镇) der kreisfreien Stadt Jiyuan in der chinesischen Provinz Henan, siehe Dayu (Jiyuan) 
 die Großgemeinde Dayu (大榆镇) der kreisfreien Stadt Shehong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Dayu (Shehong) 
 die Gemeinde Dayu (大峪乡) im Kreis Zhugqu in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Dayu (Zhugqu)

 Da Yu "Yu den Großen" (大禹), den legendären Urkaiser Yu (禹), nach dem auch viele Gebäude benannt sind:
 Dayu-Mausoleum (Dayu ling 大禹陵) in Shaoxing, Zhejiang
 Dayu-Tempel von Hancheng (Hancheng Dayu miao 韩城大禹庙), Shaanxi